Kieran ist ein überwiegend männlicher, selten auch weiblicher Vorname sowie selten auch ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kieran ist eine anglisierte Form des irischen Vornamens Ciarán und bedeutet „der Dunkle“ oder „der Schwarze“. Eine weitere von Ciarán abgeleitete Form des Vornamens, die jedoch seltener vorkommt, ist Kieron.

Namenstag 
9. September, Todes- und Gedenktag von Ciarán von Clonmacnoise (auch Kiaran der Jüngere genannt; 512–544), Begründer und erster Abt des Klosters Clonmacnoise, vorwiegend in Irland als Heiliger verehrt

Namensträger

Vorname 

männlich
 Kieran Conry (* 1950), britischer römisch-katholischer Bischof
 Kieran Crotty (* 1930), irischer Politiker
 Kieran Culkin (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Kieran Doe (* 1981), Triathlet aus Neuseeland und Ironman-Sieger 2007
 Kieran Doherty (1955–1981), nordirischer Widerstandskämpfer
 Kieran Dowell (* 1997), englischer Fußballspieler
 Kieran Freeman (* 2000), schottischer Fußballspieler
 Kieran Gibbs (* 1989), englischer Fußballspieler
 Kieran Halpin (1955–2020), irischer Gitarrist und Songwriter
 Kieran Kane (* 1949), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 Kieran Lee (* 1988), englischer Fußballspieler
 Kieran Lyons (* 1989), australische Schachspielerin
 Kieran Modra (1972–2019), australischer Radsportler
 Kieran O’Brien (* 1973), britischer Schauspieler
 Kieran O’Reilly (* 1952), irischer römisch-katholischer Bischof
 Kieran Page (* 1983), britischer Radrennfahrer
 Kieran Phelan (1949–2010), irischer Politiker
 Kieran Read (* 1985), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Kieran Richardson (* 1984), englischer Fußballspieler
 Kieran Tierney (* 1997) schottischer Fußballspieler
 Kieran Trippier (* 1990), englischer Fußballspieler
 Kieran Tuntivate (* 1997), thailändischer Mittel- und Langstreckenläufer 
 Kieran Webster (* 1997), australischer Eishockeyspieler
 Kieran West (* 1977), britischer Ruderer

weiblich
 Kieran Sequoia (* 1986), kanadische Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin

Familienname 
 Dan Kieran (* 1975), britischer Autor
 Lynne Kieran (1960–2013), britisch-österreichische Sängerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname
Keltischer Personenname